Broadford kan syfta på följande platser:

Australien 

 Broadford, Australien, Victoria, Mitchell,

Irland 

 Broadford, Limerick, Munster, County Limerick, 
 Broadford, Clare – en ort i Clare, Irland

Storbritannien 

 Broadford, Skottland, ort i Highland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar